Olimpia Zambrów – polski klub sportowy z Zambrowa, którego drużyna piłkarska występuje obecnie w rozgrywkach III Ligi gr.I.

Klub założono w 1953 roku pod patronatem Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego, stąd pierwszą nazwą zespołu był Włókniarz. Trwało tak do roku 1957 kiedy doszło do połączenia ze Startem Zambrów, po fuzji klub przyjął nazwę ZKS (Zambrowski Klub Sportowy). W 1976 roku klub ponownie zmienił nazwę na Olimpia, pod tą nazwą występuje do dnia dzisiejszego.

Sukcesy klubu 
 Najwyższy poziom ligowy: III liga – 1982/83, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1996/97, 1997/98
 W 2011 roku awans do II ligi wschodniej – rezygnacja z powodów finansowych
 Puchar Polski – OZPN Łomża – jedenastokrotnie
 W 2013 roku awans do II ligi wschodniej
 Awans do II ligi w sezonie 2014/15
 1/16 finału Pucharu Polski 2016/17

Sezony Olimpii Zambrów

Zawodnicy

Obecny skład 
Stan na 4 sierpnia 2022

Statystyki 
Najwyższa wygrana: Olimpia Zambrów – Hetman Białystok 14:0 (28 maja 2022 roku)

Najwyższa porażka: Olimpia Zambrów – Włókniarz Białystok 0:9 (31 maja 1959 roku)

W okresie od 12 maja 1968 roku do 20 kwietnia 1969 roku Olimpia Zambrów odniosła 22 zwycięstwa z rzędu

Stadion 

Stadion Miejski jest zlokalizowany przy ul. Wyszyńskiego 8 w Zambrowie.

Stadion Miejski w Zambrowie został zmodernizowany częściowo w latach 2012-2014. Modernizacja ta została zrealizowana z budżetu Miasta Zambrów, przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki (ok. 30%). Prace objęły m.in. budowę oświetlonego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią FIFA2*,  budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, budowę zadaszonej trybuny o pojemności 1036 miejsc siedzących, bieżni doodokólnej czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej,  kabiny spikera, renowację płyty głównej boiska, oświetlenia, nagłośnienia,  budowę budynku obsługi boiska głównego, remont budynku administracyjno-szatniowego, modernizację kortów tenisowych, budowę dodatkowego parkingu, wymianę ogrodzenia stadionu, urządzenie terenu ciągów pieszo-jezdnych wraz z nasadzeniami. Modernizacja została podzielona na etapy.

Trenerzy od sezonu 2002/2003 

 Zbigniew Stańczyk
 Sławomir Sasinowski
 Andrzej Bart
 Jacek Techmański
 Adam Popławski
 Grzegorz Szerszenowicz
 Kamil Rosiński
 Dariusz Kossakowski
 Zbigniew Skoczylas
 Krzysztof Zalewski (I trener), Wojciech Kobeszko (II trener)
 Krzysztof Zalewski
 Piotr Zajączkowski
 Grzegorz Dziubek
 Zbigniew Kaczmarek 
 Sławomir Majak
 Piotr Rzepka
 Tomasz Kulawik
 Mirosław Dymek
 Wiesław Jancewicz
 Kamil Jackiewicz
 Artur Woroniecki 
 Kamil Jackiewicz
 Tomasz Kulhawik
 Dariusz Jurczak
 Tomasz Kulhawik
 Bartosz Grzelak ( od sezonu 22/23)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia  
 Henryk Pestka – "Piłka nożna na ziemi Łomżyńskiej w latach 1917 – 1997"

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 Olimpia Zambrów na 90minut.pl

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim